Le Grand Prix moto de Catalogne 2004 est le cinquième rendez-vous de la saison 2004 du championnat du monde de vitesse moto. Il s'est déroulé sur le circuit de Catalogne du 11 au .

Classement final MotoGP

Classement 250 cm

Classement 125 cm

Lien externe 
 Site officiel de MotoGP.

Grand Prix moto de Catalogne
Catalogne
Sport en Espagne en 2004
2004 en Catalogne